Государственная миграционная служба Украины () — государственное ведомство, являющееся центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины. ГМС Украины входит в систему органов исполнительной власти и образуется для реализации государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определённых законодательством категорий мигрантов.

История 
Государственная миграционная служба Украины создана Указом Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 09.12.2010 № 1085/2010.

В апреле 2011 года Указом Президента Украины от 06.04.2011 № 405/2011 утверждено Положение о Государственной миграционной службе Украины, которым определены основные задачи, функции и полномочия ГМС Украины.

В августе 2014 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 360 от 20.08.2014 г. утверждено новое Положение о Государственной миграционной службе Украины.

Структура 
В структуру Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) входят:

 аппарат ГМСУ;
 территориальные органы;
 пункты временного пребывания иностранцев;
 пункты временного размещения беженцев;
 государственные предприятия.

В сферу управления службы входит Государственное предприятие «Документ».

Руководство 
Сейчас службу возглавляет Соколюк Максим Юрьевич. Первый заместитель — Науменко Наталья Николаевна (с августа 2018)

Задания

Основными заданиями ГМС являются:

 реализация государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определённых законодательством категорий мигрантов;
 внесение на рассмотрение Министра внутренних дел предложений по обеспечению формирования государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определённых законодательством категорий мигрантов.

Проблема с выдачей заграничных паспортов 

12 июня 2013 года Кабинет министров Украины отменил Постановление № 185, согласно которому выпуск загранпаспортов осуществлялся консорциумом , который принадлежит частным лицам. Печать загранпаспортов была передана государственному полиграфическому комбинату «Украина».

Такая резкая смена производителя привела к задержкам выдачи заграничных паспортов. В разгар сезона отпусков около 100 тысяч человек не смогли получить их в установленный законом срок.

Эффективность работы ГМС нередко вызывает недовольство граждан и становится объектом критики со стороны СМИ. Чаще всего это связано с проблемами при выдаче загранпаспортов в период высокого спроса на них, когда служба не может обеспечить оформление и выдачу паспортов в установленные сроки.

Во время брифинга 26 июля 2018 года Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате «Украина» полностью ликвидирована, а следовательно — документы выдаются в установленные законодательством сроки — в течение 7 и 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

21 сентября 2018 года киевлянке Полине Савиной вручили 10-миллионный биометрический паспорт для выезда за границу. Официальная церемония вручения состоялась при участии Президента Украины Петра Порошенко, Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.

Стоимость заграничного паспорта 
На сегодняшний день (январь 2023) при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в обычном режиме граждане оплачивают стоимость административной услуги (352 грн.) и стоимость бланка (504 грн.). Это при оформлении документа в течение 20 рабочих дней. В случае оформления документа в течение 7 рабочих дней, сумма стоимости государственной услуги составляет 1496 грн.

Таким образом стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 856 грн. (оформление в течение 20 рабочих дней) или 1496  грн. (оформление в течение 7 рабочих дней).

См. также 
 Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты
 Документы для выезда за границу
 ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев по использованию банковскими услугами
 Миграционная политика

Ссылки 
 Официальный сайт Государственной миграционной службы Украины

Примечания 

Центральные органы исполнительной власти Украины
Миграционные службы
Государственные службы Украины